Михаи́л Петро́вич Ма́лков (1909—1991?) — советский учёный, специалист по технике низких температур и разделению газов.

Биография 
С 1944 по 1991 год работал в Институте физических проблем АН СССР, в 1949—1983 зам. директора по открытым работам.

Доктор технических наук (1948, тема диссертации «Физические и технические основы выделения дейтерия из водорода методом глубокого охлаждения»).

Профессор по специальности «Процессы и аппараты химической промышленности» (1941).

Основные работы 
 Справочник по физико-техническим основам криогеники [Текст] / М. П. Малков [и др.]; ред. М. П. Малков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Энергия, 1973. — 392 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 365—387. — Предм. указ.: с. 388—392.
 Криогеника / М. Малков, И. Данилов. — Москва : Знание, 1970. — 48 с. : ил. ; 21 см.
 Вопросы глубокого охлаждения: сборник статей. М. П. Малков. Изд-во иностранной лит-ры, 1961 — Всего страниц: 429
 Малков М. П. и др. Выделение дейтерия из водорода методом глубокого охлаждения. М.: Гос. изд.-во лит. в обл. атомной науки и техн. — 1961. — 152 с.
 Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения [Текст] / М. П. Малков, И. Б. Данилов, А. Г. Зельдович, А. Б. Фрадков; под ред. М. П. Малкова. — М. ; Л. : Госэнергоиздат, 1963. — 416 с. : табл., рис. ; 27 см. — Библиогр.: с. 361—411. — Предм. указ.: с. 412—416. . — 14000 экз.

Награды 
 Сталинская премия первой степени — за разработку и промышленное освоение методов выделения и переработки трития
 Ленинская премия 1960 года — за разработку химических технологий производства жидких водорода и дейтерия высокой чистоты.
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1976)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1953).

Примечания

Ссылки 
 http://libros.am/book/read/id/214793/slug/pisma-o-nauke-1930-1980

Сотрудники ИФП РАН
Участники советского атомного проекта